Busdorf steht für:

 eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein, siehe Busdorf
 einen Ortsteil der Gemeinde Schillsdorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Behrenhoff im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Boustroff im Département Moselle
 ein ehemaliges Kollegiatstift und die dazugehörige Busdorfkirche in Paderborn

 Busdorf ist der Name von

 Otto Busdorf (1878–1957), deutscher Kriminalbeamter

Siehe auch:
 Bustorff
Buisdorf